Royal Run ist ein für alle Teilnehmer offener Jogging-Lauf (dän.: motionsløb) am Montag, den 21. Mai 2018 (Pfingstmontag) in Dänemark, um den 50. Geburtstag von Kronprinz Frederik (26. Mai) zu feiern.

Der Lauf findet in den fünf größten Städten Dänemarks statt: Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Odense und Kopenhagen/Frederiksberg Kommune.

Kronprinz Frederik selbst nimmt aktiv in allen Städten in der oben genannten Reihenfolge an dem Lauf teil. In Aalborg, Aarhus, Esbjerg und Odense läuft er gemeinsam mit den anderen Teilnehmern jeweils eine Meile (1,609 km) in Kopenhagen will er die lange Strecke über 10 km bewältigen.

Die normalen Laufteilnehmer können sich in jeder Stadt für eine von zwei Laufdistanzen anmelden: Eine Meile (1,609 km) oder 10 km.

Veranstalter und Sponsoren des dänischen Laufevents sind: Danmarks Idrætsforbund (DIF), Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger (DGI), Dansk Atletik Forbund, Nordea-fonden und TrygFonden, sowie der Fernsehsender TV2 mit vielen Regionalstationen.

In Dänemark ist es eine lange Tradition einen motionsløb (dt.: Jogging-Lauf) zu veranstalten. So finden beispielsweise regelmäßig am Tage vor Ferienbeginn in allen dänischen Schulen Jogging-Läufe mit unterschiedlichen Laufdistanzen, angepasst an das Leistungsniveau und Alter der Schüler statt.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Offizielle Website Royal Run 2018

Laufveranstaltung in Dänemark
Leichtathletikveranstaltung 2018